Dans la mythologie grecque, Œdipe est un roi maudit de Thèbes.

Il a inspiré de nombreuses œuvres artistiques homonymes, notamment :
 Œdipe roi et Œdipe à Colone, tragédies grecques de Sophocle () ;
 Œdipe, tragédie romaine de Sénèque () ;
 Œdipe, tragédie française de Pierre Corneille (1659) ;
 Oidipus, drame héroïque de John Dryden et Nathaniel Lee (1678) ;
 Œdipe, tragédie française de Voltaire (1718) ;
 Œdipe, tragédie en vers par Antoine Houdar de La Motte (1726), puis version en prose ;
 Œdipe à Colone, opéra d'Antonio Sacchini (1786) ;
 Œdipe et le sphinx, tragédie en 3 actes de Joséphin Péladan (1903) ;
 Edipo Re, opéra de Leoncavallo (1920) ;
 Œdipus rex, opéra-oratorio d'Igor Stravinsky sur un livret de Jean Cocteau (1927) ;
 Œdipe, drame d'André Gide (1930) ;
 Œdipe, tragédie lyrique de Georges Enesco (1931) ;
 Œdipe roi, pièce de Jean Cocteau (1937) ;
 Œdipe roi, film de Pier Paolo Pasolini (1967) ;
 Œdipe ou le Roi boiteux, pièce de théâtre de Jean Anouilh (publiée en 1986) ;
 Œdipe sur la route, roman d'Henry Bauchau (1990).

Son nom a également été donné, en dehors de l'art :
 au complexe d'Œdipe en psychanalyse ;
 à L'Anti-Œdipe, ouvrage de Gilles Deleuze et Félix Guattari.
 à l'Œdipe (Coenonympha oedippus), une espèce de lépidoptères aussi appelée Fadet des laîches.

Homonymie de titre